:
 Каніжа — містечко у Південно-Банатському окрузі автономного краю Воєводина
 Каніжа — громада в складі Південно-Банатського округу автономного краю Воєводина

:
 Каніжа — населений пункт у громаді Шентиль Подравського регіону‎

:
 Велика Каніжа — місто, адміністративний центр медьє Зала

:
 Каніжа — село у Бродсько-Посавській жупанії
 Каніжа  — село у Вараждинській жупанії
 Каніжа-Госпицька — населений пункт у складі Госпича

Див. також 
 Каніж